Ватіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на північний схід від Парижа, 140 км на схід від Ам'єна, 60 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 146 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 386,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ватіньї на сайті французького Національного інституту географії
 Ватіньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ватіньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ватіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ватіньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена